Knufia är ett släkte av svampar. Knufia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Knufia